Кушелі́вка:

 Кушелівка — село у Вінницькій області, Україна.
 Кушелівка — історичний район Санкт-Петербурга, Росія.
 Кушелівка — станція Жовтневої залізниці.